Momification naturelle, phénomène naturel de conservation par dessiccation d'un corps mort
 La momification est une pratique funéraire qui se retrouve dans de nombreuses cultures historiques, dont :
 Momification en Égypte antique
Momification chez les Guanches
Momies du Tarim
Momies de Guanajuato
 Momification (BDSM), technique BDSM